Zachar Wasiljewicz Szybieka (biał. Заха́р Васі́льевіч Шыбе́ка, ros. Заха́р Васи́льевич Шибе́ко, Zachar Wasijewicz Szybieko, ur. 30 lipca 1948 w Osinówce na Białorusi) – białoruski historyk, doktor nauk historycznych, profesor.

Urodził się 30 lipca 1948 we wsi Osinówka, w sielsowiecie bielickim rejonu sienneńskiego obwodu witebskiego.
W 1972 ukończył studia na Wydziale Historycznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego im. Włodzimierza Lenina. Pięć lat później obronił dysertację kandydacką. W 1998 uzyskał stopień doktora nauk, a od 2003 legitymuje się tytułem profesorskim.

Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel historii (1972–1974), później został zatrudniony jako pracownik naukowy w Instytucie Historii Akademii Nauk Białoruskiej SRR (1974–1991). Od 1991 do 1998 stał na czele Wydziału Białorusoznawstwa Narodowego Centrum Naukowo-Oświatowego im. Franciszka Skaryny.

W 1999 uzyskał nominację na dyrektora Narodowego Muzeum Historii i Kultury Białorusi.

Od 2000 zatrudniony w Katedrze Historii Białorusi i Świata Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego. Od września 2001 do września 2002 pełnił obowiązki redaktora naczelnego czasopisma Spadczyna (Dziedzictwo).

7 czerwca 2012 roku Zachar Szybieka opuścił Białoruś, aby ze swoją partnerką na stałe zamieszkać w Izraelu. 

Zajmuje się naukowo historią Mińska II połowy XIX i początku XX wieku, miastami Białorusi od 1861 do 1904 roku, białoruskim ruchem narodowym XIX i XX wieku.

Ma na swoim koncie ponad 200 publikacji naukowych. Za książkę poświęconą historii Białorusi XIX i XX wieku uzyskał w 2001 nagrodę "Przeglądu Wschodniego" oraz nagrodę im. Franciszka Bohuszewicza Białoruskiego PEN-Clubu (2003).

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Białorutenistów (Miżnarodnaja asacyjacyja biełarusistau) oraz Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (Biełaruskaje histarycznaje tawarystwa).

Wybrane publikacje

Monografie 
 Минск в конце ХІХ — начале ХХ в. Очерк социально-экономического развития. — Мн., 1985. С. 136.
 Мінск. Старонкi жыцця дарэвалюцыйнага горада. 2-е выданне. Мн., 1994. С. 341. Razem z S. Szybieką.
 Гарады Беларусі (60-я гады ХIХ-пачатак ХХ стагоддзяў). Мн., 1997. С. 320.
 Historia Białorusi. 1795—2000. Lublin, 2002. S. 571.
 Нарыс гісторыі Беларусі. 1795—2002. Мінск, 2003. С. 490.
 Dějiny Běloruska. Praha, 2006 (w języku czeskim, razem z Hienadziem Sahanowiczem). С. 400
 Минскъ сто гадоў таму. Мінск, 2007. С. 304.
 Гарадская цывілізацыя: Беларусь і свет. Курс лекцый. Вільня, 2009. С. 372.

Artykuły 
 Сацыяльнае размежаванне беларусаў у канцы ХIХ ст. // Весцi Акадэмii навук Беларускай ССР. Серыя грамадскiх навук. 1991. № 6. С. 65—72.
 Białoruś pomiędzy carsko-rosyjską kolonizacją i narodowo-gospodarczą konsolidacją // Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. T.1. Lublin, 1992. С. 29—32.
 Этапы навукова-асветнай дзейнасцi беларусаў у новы час (ХIХ-ХХ стст.) // Беларусіка-Albaruthenica. Кн. I. Мн., 1993. (Матэрыялы Мiжнароднага кангрэсу беларусiстаў). С. 57—64.
 Спроба вызначэння структуры i эвалюцыi нацыянальнай самасвядомасцi беларусаў // Беларусіка-Albaruthenica. Кн. 2. Мн., 1993. (Матэрыялы мiжнароднай навуковай канферэнцыи). С. 37—41.
 Цяга зямлi. Беларускае сялянства ў рэвалюцыi 1905—1907 гг. // Запiсы Інстытута беларусаведы. Т. 9. Ляймен. (Германiя). 1993.
 Беларусазнаўства // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусі. Т.1. Мн., 1993. С. 346—348.
 Буржуазiя // Энцыклапедыя гiсторыi Беларусі. Т.2. Мн., 1994. С. 135—138.
 Беларускiя i яўрэйскiя грамады мястэчкаў Беларусі ў працэсе горадаўтварэння (1861—1904) // Беларусика-Albaruthenica. Кн.4. Мн., 1995.
 Гiсторыя беларусаў як чыннiк iх нацыянальнай самасвядомасцi // Грамадзянская супольнасць i праблемы нацыянальна-культурнай iдэнтыфiкацыi ў Беларусі. Матэрыялы навукова-практычнага семiнара (Мінск, 30—31 мая 1996 года). Брэст, 1996. С. 14—20.
 Горад — асяродак мiжэтнiчнага i мiжкультурнага ўзаемадзеяння ў Беларусі (па матэрыялах перапiсу насельнiцтва 1897 г.) // Беларусіка=Albaruthenika. Кн.6. Ч.1. Мн., 1997. С. 65—74.
 Слова пра Iнбелкульт // Кантакты i дыялогi. 1997. N 2. С.
 Мінск у жыццi Мiтрафана Доўнар-Запольскага // Палессе. 1997. N 3. С. 105—107.
 Iдэя славянскай салiдарнасцi ў палiтычным жыццi Беларусі 1905—1921 гг. // Кантакты i дыялогi. 1998. N 7-8. С. 29—44.
 Адам Мiцкевiч i беларуская гiсторыка-культурная традыцыя // Беларусіка-Albaruthenica. Кн. 11. Мн., 1998. (Матэрыялы мiжнароданай навуковай канферэнцыi «Адам Мiцкевiч i нацыянальныя культуры»). С. 187—190.
 Семантыка беларускай гарадской традыцыi (пераемнасць i перарыўнасць у ХIХ-ХХ стагоддзях) // Шуфляда. Часопiс найноўшай гiсторыi. 1999. N 1. С. 7—24.
 Slayic solidarity as a political concept in Belarus in 1905—1921 //Contacts and dialogues. Belarusian culturalogical information analitical bulletin. 1—2. 2000. S. 13—32.
 Палiтыка русiфiкацыi Беларусі праз праваслаўе ў 1863—1905 гадах // Churches — States — Nations in the enlightenment and in the nineteenth century. Part 4. Lublin 2000. S. 203—209.
 La formation de l`identite nationale bielorusse au XIX siele (theses de discussion) // Les Frontieres et l`espae nationalen Europe du Centre-Est. Exemples de quatre paus: Bielorussie, Lituanie, Pologne et Ukraine. Lublin 2000. S. 120—126.
 Die Nordwestprovinzen im Russischen Reich (1795—1917) // Handbuch der Geschichte Weissrusslands. Göttingen 2001. S. 119—134.
 Das «alte» Minsk — vom zarischen Gouvernementszentrum zur sowjetischen Hauptstadt // Handbuch der Geschichte Weissrusslands. Göttingen 2001. S. 308—318.
 Беларускі горад на скрыжалях нацыянальнай гісторыі // Народныя традыцыі і нацыянальная культура. Матэрыялы рэспубліканскайнавукова-практычнай канферэнцыі. Кніга 1. Мн.,2001. С. 15—19.
 Перапіс домаўладальнікаў 1910 г. (краязнаўчы аналіз) // «Спадчына». 2001. № 3 (у сааўтарстве з Наталляй Марцынкевич). С. 91—114.
 Городская цивилизация: Белорусский шлях // Европа. Журнал Польского института международных дел. 2002. № 1. С.179—183.
 Няскончаная вайна // Спадчына. 2002. № 1. С. 77—86.
 Сіла і Слова ў гісторыі рэфармацыйнага руху ў Беларусі // Рэфармацыя і залаты век Беларусі. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск, 1 чэрвеня 2002 г. Мн., 2002. С.81—85.
 Пачатак рэвалюцыі. Развіццё сялянскага руху ў студзені-верасні 1905 г. Гісторыя сялянства Беларусі. Т.2. Мінск, 2002. С. 297—310.
 Сялянскі рух у перыяд найвышэйшага ўздыму рэвалюцыі // Там жа. С. 310—324.
 Сялянскі рух у перыяд адступлення рэвалюцыі // Там жа. С. 324—345.
 Вынікі сялянскага руху ў перыяд рэвалюцыі 1905—1907 гг. // Там жа. С. 364—371.
 Граф з піўной этыкеткі, або Пераўтваральнік Менска // Спадчына.2002. № 4. С. 10—21.
 Właściciele ziemscy i chłopi Białorusi. Niezrealizowana myśl konsolidacji narodu w latach 1790—1918 // Przegląd Wschodni 2003. Tom YIII. Zeszyt 3 (31). S. 665—675.
 Некаторыя вынікі вывучэння гісторыі Мінска (гістарыяграфічны агляд) // Материалы международной научно-практической конференции «Современные стратегии развития мегаполисов и крупных городов», состоявшейся 9—10 октября 2003 г. в г. Минске. Минск, 2003. С. 338—346.
 Гарадское самакіраванне ў Беларусі царскага перыяду ў сувязі з трансфармацыяй магдэбургскага права (мадэль Мінска) // Міаsta i mieszczaństwo w Europie środkowowschodniej do połowy XIX wieku. Toruń, 2003. S. 123—131
 Праблемы тэрміналогіі эканамічнай гісторыі Беларусі 19-пачатку 20 ст. // Гістарычны альманах. 2003. Том 9. С. 14-18.
 Ремесленики Витебска глазами Марка Шагала // Шагаловский международный ежегодник, 2003. Витебск, 2004. С. 41—46.
 Новая и новейшая история Беларуси: важнейшие события и основные тенденции // Русский вопрос. 2004, № 2. (Прага).
 Станаўленне рыначных формаў арэнды зямлі ў дасавецкім Мінску // Стратегическое планирование и управление развитием городов. Материалы международной научно-практической конференции, состоявшейся 7—8 октября 2004 года. Мн., 2004. С. 184—189.
 Абагульняючыя версіі гісторыі Беларусі // Гістарычны альманах. Т.10. Гродна. 2004. С.5-10.
 Беларусь на маршрутах мадэрнасці. ХІХ—ХХ стст. // Беларусь у ХХ стагоддзі. Выпуск 3. Мн., 2004. С. 275—277.
 Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі // Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый. Мн., 2005. С. 301—335.

Publikacje w języku polskim 
 Właściciele ziemscy i chłopi Białorusi. Niezrealizowana myśl konsolidacji narodu w latach 1790-1918, "Przegląd Wschodni" 8 (2002), z. 3, s. 665-675.
 Historia Białorusi 1795-2000, przeł. Hubert Łaszkiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2002.

Recenzje prac i artykuły o autorze 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 6. Кніга ІІ. Мінск, 2001. С. 244.
 Recenzja książki «Гарады Беларусі (60-я гады ХІХ — пачатак ХХ стагоддзяў)» — Guido Hausman, Koeln, «Jahrbucher fuer Geschichte Osteuropas». Band 48/2000. S. 450—451.

Przypisy 

Absolwenci Wydziału Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego
Białoruscy historycy
Ludzie związani z Mińskiem
Urodzeni w 1948
Laureaci Nagrody im. Bahuszewicza